|-
| 182601 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182602 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182603 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182604 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182605 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182606 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182607 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182608 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182609 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182610 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182611 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182612 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182613 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182614 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182615 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182616 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182617 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182618 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182619 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182620 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182621 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182622 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182623 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182624 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182625 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182626 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182627 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182628 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182629 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182630 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182631 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182632 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182633 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182634 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182635 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182636 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182637 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182638 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182639 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182640 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182641 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182642 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182643 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182644 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182645 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182646 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182647 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182648 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182649 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182650 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182651 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182652 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182653 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182654 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182655 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182656 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182657 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182658 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182659 - || || 18 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182660 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182661 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182662 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182663 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182664 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182665 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182666 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182667 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182668 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182669 - || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182670 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182671 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182672 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182673 - || || 25 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182674 - || || 25 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182675 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182676 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182677 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182678 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182679 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182680 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182681 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182682 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182683 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182684 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182685 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182686 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182687 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182688 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182689 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182690 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182691 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182692 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182693 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182694 - || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182695 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182696 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182697 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182698 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182699 - || || 12 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182700 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2